es el guitarrista principal de la banda japonesa Dir en grey. Nació el 17 de febrero de 1974 en Hyōgo. Es uno de los miembros fundadores de la banda, habiendo escrito algunas de sus canciones.

Canciones 
 Kiri to Mayu
 Byoushin
 Unknown despair a Lost
 Akuro no Oka
 Zan
 Cage
 Hydra
 Zakuro
 Embryo
 Mushi
 Child Prey
 Kasumi
 Obscure
 Taiyou no ao

Niikura, Kaoru
Músicos Visual kei